Floriano Peixoto Vieira Neto (Minas Gerais, 1954 –) brazil katona. Az ENSZ haiti missziójában töltött be vezető szerepet 2009-től 2010-ig.

Jegyzetek

Források 
Cikk róla az ENSZ honlapján

1954-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Élő személyek
Brazil katonák